Ценестези́я может обозначать:
  (), или кинестезия ( «общий»), — ощущение собственного тела, его положения в пространстве и движений; см. также проприоцепция.
 Ценестезия ( «пустой») — нарушение самосознания личности и отчуждение её психических свойств, утрата ощущения собственного «я» и чувство пустоты; то же, что деперсонализация.

Близкими терминами являются:
 Синестезия (, от  «вместе») — феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе.
 Сенестопатия () в психиатрии — тягостное, неприятное и неопределённое патологическое телесное ощущение.